

Montenegro
 Ribnica – fiume che attraversa la città di Podgorica

Slovenia
 Ribnica – città nella Slovenia Sudorientale
 Ribnica na Pohorju – comune nella Carinzia